Lindsay Davenport e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno giocato insieme. Davenport ha fatto coppia con Nataša Zvereva e Novotná con Martina Hingis.

Hingis e Novotná hanno battuto in finale Davenport e Zvereva 6–3, 6–3. Con la vittoria, Martina Hingis completa il grande slam di doppio femminile in un anno solare. Curiosamente, in tutte e quattro le finali, la Hingis sconfisse sempre la coppia Davenport-Zvereva.

Teste di serie

 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (secondo turno) 
 Mariaan de Swardt /  Debbie Graham (terzo turno) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (secondo turno) 
 Julie Halard-Decugis /  Rachel McQuillan (terzo turno) 
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (secondo turno) 
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (quarti di finale) 
 Kristine Kunce /  Corina Morariu (primo turno) 
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1998